Песочный — хутор в Старооскольском районе Белгородской области России. Входит в состав Обуховского сельского поселения.

История 
В 1968 г. указом президиума ВС РСФСР деревня Кобылино переименована в Песочная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Старооскольского городского округа